Molde FK (Molde Fotballklubb) ist ein Fußballverein aus Molde, Norwegen. Der Klub wurde am 19. Juni 1911 gegründet. Heimstätte ist das Aker-Stadion mit einer Kapazität von 11.800 Plätzen, von denen 1.700 Stehplätze sind. Die Mannschaft spielt in blau-weißen Trikots.

Geschichte 
Molde FK gewann bisher viermal den norwegischen Pokalbewerb (1994, 2005, 2013 und 2014). In der Saison 2011 gelang erstmals der Gewinn der norwegischen Fußballmeisterschaft, in der Saison 2012 konnte der Titel bereits einen Spieltag vor Schluss erfolgreich verteidigt werden. 2014 wurde sogar das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg erreicht. Hinzu kommen noch zehn Vizemeisterschaften. 1999 nahm der Klub an der UEFA Champions League teil. Damit sind Molde und Rekordmeister Rosenborg BK die einzigen norwegischen Vereine, die an der Hauptrunde der Champions League teilgenommen haben.

In der Saison 2005 konnte Molde FK nur den 12. Platz in der Meisterschaft erreichen und musste daher in zwei Play-off-Spielen gegen Moss FK um den Verbleib in der obersten Liga kämpfen. Molde gewann die Entscheidungsspiele mit 3:2 und 2:0 und spielte somit auch 2006 in der Tippeliga. Als Vizemeister 2009 nahm Molde FK an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11 teil. In der dritten Qualifikationsrunde traf die Mannschaft auf den VfB Stuttgart und schied nach einer 2:3-Heimniederlage und einem 2:2 in Stuttgart aus, wobei die Norweger im Rückspiel bis zur 54. Minute mit 2:0 in Front lagen, was für ein Weiterkommen ausgereicht hätte. Da der Club in der Ligasaison 2010 mit 20 Punkten aus 22 Spielen den Erwartungen nicht gerecht wurde, wurde Ende August 2010 Trainer Kjell Jonevret durch den ehemaligen DDR-Nationalspieler Uwe Rösler abgelöst. Dieser wiederum verließ Molde FK auf eigenen Wunsch und zog in die englische Fußballmetropole Manchester, um seinen Posten für Ole Gunnar Solskjaer frei zu machen, der nach 15 Jahren in Manchester wieder zurück in seine Heimat zog. 2011 wurde Molde unter Solskjær norwegischer Meister und nahm anschließend an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil. Sowohl in dieser Qualifikationsrunde als auch in denen der Saisons 2013/14 und 2015/16 scheiterte Molde jeweils in der 3. Runde. In den darauffolgenden Play-offs zur UEFA Europa League konnte sich der Club 2012/13 und 2015/16 durchsetzen, sodass eine Teilnahme an der Gruppenphase erfolgte. Nachdem man bei der ersten Teilnahme noch als Tabellenletzter ausschied, erreichte man drei Jahre später als Gruppensieger vor Fenerbahce Istanbul, Celtic Glasgow und Ajax Amsterdam das Sechzehntelfinale, wo man gegen den späteren Pokalsieger FC Sevilla ausschied. 2019 wurde der Verein erneut Meister. In den Jahren 2017, 2018, 2020 und 2021 wurde er jeweils Vizemeister.

Erfolge 
 Norwegischer Meister (5×) 2011, 2012, 2014, 2019, 2022
 Norwegischer Pokalsieger (5×): 1994, 2005, 2013, 2014, 2021/22
 Norwegischer Pokalfinalist (3×): 1982, 1989, 2009

Bekannte ehemalige Spieler

Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Fanklub „Tornekrattet“
 Fanseite (deutsch)

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1911
 
Organisation (Molde)